RFK steht als Abkürzung für:
 Raumfüllende Kurve, ein Spezialfall der FASS-Kurve
 Regeln für die Formalkatalogisierung, ein Bibliothekarisches Regelwerk, siehe Regeln für die alphabetische Katalogisierung
 Reichsfilmkammer, deutsche Behörde in der Zeit des Nationalsozialismus
 Rheinhessen-Fachklinik Alzey, ein Behandlungszentrum für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie in Alzey
 Rigas FK, ehemaliger Fußballverein aus Riga (nicht zu verwechseln mit dem FK Riga)
 Robert F. Kennedy (1925–1968), US-amerikanischer Politiker
 Rollang Field, IATA-Code des Flughafens bei Rolling Fork, Mississippi

RFK